Сезон 1973-74 Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, 43-й турнір з моменту започаткування Серії A. Участь у змаганні брали 16 команд, 3 найгірші з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон.

Переможцем сезону став римський клуб «Лаціо», для якого ця перемога у чемпіонаті стала першою в історії.

Команди-учасниці 
Участь у турнірі брали 16 команд:

Підсумкова турнірна таблиця

Результати матчів

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром сезону 1973-74 Серії A став нападник клубу-чемпіона «Лаціо» Джорджо Кіналья, який відзначився 24 забитими голами.

Роберто Бонінсенья забив сотий м'яч у матчах Серії «А». По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (274), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (207), Курт Хамрін (190), Джамп'єро Боніперті (178), Амедео Амадеї (174), Гульєльмо Габетто (165), Карло Регуццоні (155), Луїс Вінісіо (155).

Чемпіони 
Футболісти «Лаціо», які протягом турніру були гравцями основного складу (провели не менше половини матчів турніру):
 Феліче Пулічі
 Серджо Петреллі
 Луїджі Мартіні
 Джузеппе Вілсон
 Джанкарло Одді
 Франко Нанні
 Ренцо Гарласкеллі
 Лучано Ре Чекконі
 Джорджо Кіналья
 Маріо Флусталурі
 Вінченцо Д'Аміко
 Тренер: Томмазо Маестреллі

Примітки

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
 Серія A 1973-1974 на RSSSF  

1973-74
1973 у футболі
1974 у футболі
1973 в італійському спорті
1974 в італійському спорті